Des élections municipales se déroulent en Italie le , ainsi que le  en cas de ballotage.

Résumé

Résultats par ville

Aoste 
Le démocrate Fulvio Centoz succède à Bruno Giordano, de l'Union valdôtaine. L'UV, ayant décidé de reprendre ses liens avec le Centre-gauche, cela permet à cette coalition de reprendre la mairie d'Aoste.

Vote populaire

Bolzano 
Le maire démocrate sortant, Luigi Spagnolli, est réélu pour un troisième mandat, au second tour. Cependant, sa coalition est minoritaire au conseil municipal, à trois sièges de la majorité. Spagnolli réussit difficilement à obtenir l'appui de la coalition de Gauche (comprenant notamment VGV et SEL) et la liste "Nouvelle ville". Pourtant, quelques mois plus tard, la majorité se retrouve dans une impasse, conduisant Spagnolli à démissionner en septembre. Finalement, de nouvelles élections sont organisées l'année suivante.

Vote populaire

Trente 
Le maire démocrate sortant, Alessandro Andretta, est réélu dès le premier tour. Le Centre-gauche conserve la mairie de Trente.

Vote populaire

Venise 
Luigi Brugnaro, un indépendant soutenu par le Centre-droit, succède au démocrate Giorgio Orsoni.

Vote populaire

Notes et références

Notes

Références 

2015
Municipales
Politique en juin 2015
Politique en mai 2015